Luis III puede referirse a:

Luis III de Navarra, más conocido como Luis XIV de Francia
Luis III de Alemania (el Joven). Rey de Francia Oriental.
Luis III de Baviera. Rey de Baviera.
Luis III de Francia. Rey de Francia Occidental. Reinó asociado con Carlomán II.
Luis III el Ciego. Emperador Carolingio.
Luis III de Nápoles. Rey de Nápoles.